Il The Basketball Classic 2022 si è disputato dal 16 marzo al 1° aprile 2022, data della finale. Si è trattato dell'edizione inaugurale della manifestazione, e vi hanno partecipato 18 squadre.

Hanno vinto il titolo i Bulldogs della California State University, Fresno, allenati da Justin Hutson. Miglior giocatore della manifestazione è stato nominato Orlando Robinson.

Squadre partecipanti 
Le squadre partecipanti all'edizione 2022 sono 18, inserite in un unico tabellone a eliminazione diretta. Inizialmente erano state invitate 32 squadre.

Risultati

Tabellone 1

Tabellone 2

Finale

Squadra vincitrice

Allenatore:  Justin Hutson
Vice-allenatori: Tarvish Felton, Keith Brown, Tim Shelton

Voci Correlate 
Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2022
National Invitation Tournament 2022
College Basketball Invitational 2022

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2022
2022